Devèze est un nom propre (désignant un patronyme, un toponyme ou un hydronyme), ou plus rarement un ancien nom commun.

Patronyme 

 Albert Devèze (1881-1959), homme politique libéral belge, ministre d'État ;
 Ferdinand Devèze (1932-1999), coureur cycliste français ;
 Gilbert Devèze (1921-2010), résistant et homme politique français.
 Miguel Devèze (1909-2000), artiste peintre et sculpteur ;
 Serge Devèze (1956-), ancien joueur  français professionnel de football ;

Toponyme 

 Devèze (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées ;
 Grotte de la Devèze, grotte dans l'Hérault ;
 La Devèze, hameau de la commune de Vernon, en Ardèche ;
 le quartier de la Devèze, à Béziers dans l'Hérault, grand ensemble d'habitations créé à partir des années 1960.

Hydronyme 
 Devèze (rivière), rivière française, affluent de la Garonne.

Infrastructure militaire 
 Ligne Devèze, ancienne ligne de défense en Belgique.

Nom commun 
 devèze, mot issu de l'occitan devesa, voisin du mot vieux français défends ou défens et de l'espagnol dehesa, et désignant, au fil du temps, différents types de paysage rural, notamment le « pacage à vaches ». Une devèze, dans le Massif central, désigne une pâture non fauchée par opposition au pré (lou prat) qui, lui, est fauché au moins une fois par an.